Trinity College é o nome de diversas instituições universitárias situadas, na grande maioria, em países de língua inglesa.

Entre as mais famosas encontram-se:

Austrália
 Trinity College (Melbourne), parte da Universidade de Melbourne, Victoria
 Trinity College (Adelaide), Austrália do Sul
 Trinity College (Perth), Austrália Ocidental

Ilhas Virgens Britânicas
 Trinity College & University, antigo nome da Bronte International University, em Tortola

Canadá
 Trinity College (Toronto), um dos colégios constituintes da Universidade de Toronto, Ontario
 Trinity College School, em Port Hope, Ontario

Irlanda
 Trinity College (Dublin), única colégio da Universidade de Dublin

Singapura
 Trinity College (Singapura)

Reino Unido
 Trinity College (Bristol)
 Trinity College (Cambridge)
 Trinity College (Londres)
 Trinity College of Music em Greenwich.
 Trinity College (Oxford)
 Trinity College (Glasgow)
 Trinity College Carmarthen, Universidade de Gales, em Carmarthen.
 Trinity College, antigo nome do Glenalmond College, Perthshire, Escócia.

Estados Unidos
 Trinity College (Connecticut), em Hartford, Connecticut
 Trinity Christian College, em Palos Heights, Illinois
 Trinity College and Seminary, em Newburgh, Indiana
 Trinity College (Flórida), faculdade de estudos bíblicos em Trinity, Florida
 "Trinity College", antigo nome da Universidade de Duke até 1924
 Trinity College (Vermont), em Burlington, Vermont
 Trinity Lutheran College em Seattle, Washington
 Trinity College, antigo nome (até 2004) da Trinity Washington University

Desambiguação